Naselje u Hrvatskoj
 Peščenik, naselje u sastavu općine Sokolovac

Naselja u Sloveniji
 Peščenik (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u Općini Ivančna Gorica